De Tippeligaen 2016 was het 72ste seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De competitie begon op 11 maart. De reguliere competitie eindigde op 6 november 2016, met een korte zomerpauze in de maand juli.

De competitie bestond uit 16 clubteams; de beste 14 teams van het voorgaande seizoen (2015) plus de gepromoveerde clubs Sogndal IL en SK Brann Bergen, respectievelijk de nummer één en twee van de 1. divisjon 2015. Onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen behaalde Rosenborg BK de 24ste landstitel uit de clubgeschiedenis. De club uit Trondheim pakte de koppositie in de vierde speelronde en stond die vervolgens niet meer af.

In de 240 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 653 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,72 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Christian Gytkjær van landskampioen Rosenborg BK met 19 treffers, waaronder twee benutte strafschoppen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Stabæk Fotball handhaaft zich in de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2016 uit in de Tippeligaen.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2016 onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook 
 1. divisjon 2016
 Noorse voetbalbeker 2016
 Noors voetbalelftal in 2016

Tippeligaen
Competitievoetbal 2016